Вілле́р-сюр-Оті́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північ від Парижа, 65 км на північний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 407,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Віллер-сюр-Оті на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-сюр-Оті на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-сюр-Оті на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-сюр-Оті на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-сюр-Оті на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма